Четь:

 четвёртая часть чего-либо, четверть.
 В Русском государстве в XVI—XVII веках — государственное учреждение, ведавшее финансами и административно-судебными делами тяглого населения отдельных территорий государства. Например, четь дьяка Варфоломея Иванова, Галицкая четь, Новгородская четь. Административные единицы стали именоваться «четвертями» после взятия Казани (до этого были Владимирская, Новгородская и Рязанская «трети»).
 Четь в Важском уезде в XVII веке — мелкая административно-территориальная единица (четвертное правление, четверть), на которые делился уезд. В 1659 году четыре чети (четверти) Важского уезда были разделены на 11 станов.

Гидроним 
 Четь — река в Томской области, правый приток Кии (бассейн Оби).

Чети (четверти) — единицы русской системы мер 
 мера площади — 1/2 десятины засеянной земли, примерно 0,5 гектара. Часть единицы податного налогообложения, сохи в Русском государстве, использовалась в качестве единицы поместного оклада должностных лиц.
 мера объёма сыпучих тел, около 200 литров. Название произошло от величины этой меры — четверти кади или окова.

См. также 
 Деньги из чети